Regentschap of stadsgemeente
 Tebing Tinggi (stad), een stad in de provincie Noord-Sumatra
Onderdistrict in Indonesië
 Tebing Tinggi (Meranti-eilanden), een onderdistrict van het regentschap Meranti-eilanden in de provincie Riau
 Tebing Tinggi (Tanjung Jabung Barat), een onderdistrict van het regentschap Tanjung Jabung Barat in de provincie Jambi
 Tebing Tinggi (Empat Lawang), een onderdistrict van het regentschap Empat Lawang in de provincie Zuid-Sumatra
 Tebing Tinggi (Balangan), een onderdistrict van het regentschap Balangan in de provincie Zuid-Kalimantan
 Tebingtinggi (Serdang Bedagai), een onderdistrict van het regentschap Serdang Bedagai in de provincie Noord-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Tebing Tinggi (Benai), een plaats in het regentschap Kuantan Singingi in de provincie Riau, Sumatra
 Tebing Tinggi (Danau Kerinci), een plaats in het regentschap Kerinci in de provincie Jambi, Sumatra
 Tebing Tinggi (Kelumpang Tengah), een plaats in het regentschap Kotabaru in de provincie Zuid-Kalimantan (Kalimantan Selatan)
 Tebing Tinggi (Maro Sebo Ulu), een plaats in het regentschap Batang Hari in de provincie Jambi, Sumatra
 Tebing Tinggi (Muko-Muko Bathin VII), een plaats in het regentschap Bungo in de provincie Jambi, Sumatra
 Tebing Tinggi (Mulak Ulu), een plaats in het regentschap Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Tebing Tinggi (Nibung), een plaats in het regentschap Musi Rawas (na 2013, Musi Rawas Utara) in de provincie Zuid-Sumatra
 Tebing Tinggi (Padang Hilir), een plaats in de stadsgemeente Tebing Tinggi in de provincie Noord-Sumatra
 Tebing Tinggi (Panyabungan Timur), een plaats in het regentschap Mandailing Natal in de provincie Noord-Sumatra
 Tebing Tinggi (Pemayung), een plaats in het regentschap Batang Hari in de provincie Jambi, Sumatra
 Tebing Tinggi (Pulau Punjung), een plaats in het regentschap Dharmasraya in de provincie West-Sumatra
 Tebing Tinggi (Simpur), een plaats in het regentschap Hulu Sungai Selatan in de provincie Zuid-Kalimantan (Kalimantan Selatan)
 Tebing Tinggi (Sukabangun), een plaats in het regentschap Tapanuli Tengah van de provincie Noord-Sumatra
 Tebing Tinggi (Tanah Sepenggal Lintas), een plaats in het regentschap Bungo in de provincie Jambi, Sumatra
 Tebing Tinggi (Tanjung Beringin), een plaats in het regentschap Serdang Bedagai in de provincie Noord-Sumatra
 Tebing Tinggi (Tenggulun), een plaats in het regentschap Aceh Tamiang in de provincie Atjeh, Sumatra
 Tebing Tinggi (plaats in Balangan), een plaats in het regentschap Balangan in de provincie Zuid-Kalimantan
 Tebing Tinggi (plaats in Tanjung Jabung Barat), een plaats in het regentschap Tanjung Jabung Barat in de provincie Jambi, Sumatra

Station in Indonesië
 Station Tebing-Tinggi, een spoorwegstation in de provincie Noord-Sumatra